Bende – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Bende – città del Belgio
 Bende Zsolt – cantante ungherese